Grace Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Grace Church (Georgia), ID-Nr. 80001087
 Grace Church (New Jersey), ID-Nr. 72000776
 Grace Church (Manhattan), ID-Nr. 74001270
 Grace Church (Monroe County, New York), ID-Nr. 10000514
 Grace Church (Oneida County, New York), ID-Nr. 97000419
 Grace Church (Ohio), ID-Nr. 82003581
 Grace Church (Rhode Island), ID-Nr. 72000042
 Grace Church (Albermarle County, Virginia), ID-Nr. 76002091
 Grace Church (Cumberland County, Virginia), ID-Nr. 80004185
 Grace Church (York County, Virginia), ID-Nr. 70000832

Siehe auch:
 Grace Evangelical Lutheran Church
 Grace Memorial Episcopal Church
 Grace Methodist Episcopal Church
 Grace Protestant Episcopal Church
 Grace Reformed Church